Райз — еврейская фамилия.

 Райз, Аркадий Борисович (1899—1995) — советский и российский медик, хирург.
 Райз, Исаак (более известен как Мойше Надир; 1885—1943) — еврейский писатель, поэт, переводчик, эссеист, писал на идише.
 Райз, Товье Хаймович (1920—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны. Повторил подвиг Александра Матросова.

См. также